A79 steht für:
 Autoroute A79, eine geplante Autobahn in Frankreich
 Rijksweg 79, Autobahn in den Niederlanden
 Autovía A-79, Autobahn in Spanien
 A79 road, eine Fernstraße im Vereinigten Königreich

A79